Госса:

Топонимы 
 Госса — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в район Анхальт-Биттерфельд в составе коммуны Мульдештаузе.
 Госса — остров в Норвегии.

Персоналии 
 Госса, Мариан (род. 1979) — словацкий хоккеист.
 Госса, Марцел (род. 1982) — словацкий хоккеист.
 Госса, Франтишек (род. 1954) — чехословацкий хоккеист, словацкий тренер.

См. также 
 Хосса